Теймур Надир оглы Керимов (; 7 сентября 1973, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский рок-музыкант, певец, композитор, автор текстов, продюсер, мультиинструменталист, один из основателей и вокалист легендарной азербайджанской рок-группы ColDünya.
Автор таких известных песен группы как «Sehrbaz», «Aç balaca qanadlarını», «Son məktub», «Oyanış», «Zeynəb», «Gözəl yar» и др., лауреат Азербайджанской Национальной музыкальной Премии «Алтун Нар», лауреат Премии Французской Академии музыки.

Биография

Детство и юность 
Теймур Надир родился 7 сентября в 1973 году в городе Баку, Азербайджанской ССР в семье Надира и Тамиллы Керимовых и стал первенцем этой супружеской четы.

В феврале 1975 года у Теймура родился брат Ровшан, совместно с которым спустя много лет Теймур создаст рок-группу ColDünya, известную сегодня каждому любителю рок-музыки в Азербайджане.

В сентябре 1979 года, в возрасте 6-ти лет, мальчика отдали в музыкальную школу по классу фортепиано, обратив внимание на его идеальный слух и поразительную музыкальную память.

В 1983 году в связи с ухудшением зрения, родители были вынуждены забрать мальчика из музыкальной школы, которую он так и не закончил. С 1983 по 1986 гг. занятия музыкой были приостановлены, только в 1987 году Теймур поступил в школу по игре на испанской гитаре, которую, впрочем, тоже не закончил.

К концу 80-х годов он стал сам писать первые свои песни. В то же время в жизнь юноши входят и остаются там навсегда The Beatles, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen и многие другие.

Первая группа, в которой Теймур играл на гитаре и пел, была собрана в школе в 1987 году.

В то время в Баку рок-движение переживало свой расцвет, был создан первый бакинский рок-клуб. Однако трагические события конца 80-х годов в Азербайджане стали причиной распада большинства групп, и рок-музыка снова ушла в подполье.

Годы в «ColDünya» 
Официально годом основания «ColDünya» принято считать 1992 год, но на самом деле произошло это в мае 1990 года, когда родные братья Ровшан и Теймур решили собрать свою группу.

С 1990 по 1992 гг. ребята выступали под названием «Времена Года».

В 1992 году Теймур придумал новое название для группы — «ColDünya».

Много лет спустя он так объяснял свой выбор:
«Для нас важно было попробовать начать соединять несоединимое, поэтому слово „Cold“ было взято как символ холодного и прагматичного западного разума, а слово „Dünya“ означало эмоциональную составляющую, которая присуща менталитету восточных людей. Более того, мы всегда хотели соединять азербайджанскую музыку с европейской. „ColDünya“ стала для нас символом слияния Востока и Запада, просветлённого сознания и человеческих страстей, образом холодного мира, который мы хотели растопить своей музыкой — это было очень увлекательно для нас».
В конце 1993 года к группе присоединяется барабанщик Самир Джафарлы, немного позднее в группу приходит бас-гитарист Айдын Гаджиев — в таком составе группа стала известна многим любителям музыки, как в Азербайджане, так и далеко за его пределами.

1996 год явился прорывом для «ColDünya»: группа приобретает широкую международную популярность благодаря композиции «Sehrbaz», написанной Теймуром Надиром и попавшей в 10-ку лучших иностранных хитов британской радиостанции BBC. Это был первый случай, когда музыкальный коллектив из стран бывшего СССР и Восточной Европы сумел достичь такого успеха с песней на родном языке и продержаться на почётном 7 месте более 2 недель.

Группа вступала в эпоху своего расцвета и славы, у неё появилась целая армия поклонников, как на Родине, так и за её пределами. Концерты группы стали проходить на открытых площадках при многотысячном скоплении публики и можно с уверенностью сказать, что музыканты сыграли значительную роль как в популяризации рок-музыки в Азербайджане, так и в пропаганде азербайджанского рока далеко за границами своей страны.

В январе 2000 года по результатам опроса слушателей «ColDünya» вошла в первую пятёрку лучших артистов Азербайджана, заняв 4-е место, в 2002 году «ColDünya» была названа «лучшей группой Азербайджана» и получила Национальную музыкальную премию «Алтун Нар», тем самым доказав, что рок-музыканты тоже являются частью культуры своей страны. Этот факт стал не только признанием творчества коллектива со стороны официальных властей, но и признанием самого факта существования и культурной значимости азербайджанского рока в современной азербайджанской музыке.

В 2003 году группа выпустила сразу две значительные свои работы — альбом «Məktub», а вслед за ним альбом «Oyanış», записанный совместно с великим азербайджанским певцом, лауреатом премии ЮНЕСКО, Алимом Гасымовым.

Именно Теймуру Надиру принадлежала основная роль в создании концепции и имиджа группы, он являлся автором большинства таких известных и полюбившихся песен, как «Sehrbaz», «Zeynəb», «Aç balaca qanadlarını», «Son məktub», «Oyanış», «Gözəl yar» и др.

Песня Теймура «Aç balaca qanadlarını», стала, пожалуй, самой популярной и узнаваемой (наравне с песней «Xəzərin sahilində» группы Yuxu), композицией в азербайджанском роке, а клип, снятый на неё, одним из самых просматриваемых видео последних лет.

Другая известная песня музыканта, композиция «Son Məktub», стала первым экспериментом в азербайджанском роке, где наряду с рок-группой звучит живой оркестр и женское вокальное трио.

В конце 2004 года члены группы приняли решение о взятии длительного творческого отпуска. Теймур Надир принял болезненное для себя решение покинуть Азербайджан и перебрался в Москву.

В сентябре 2005 года «ColDünya» совместно с Алимом Гасымовым была удостоена Премии Французской Академии музыки за альбом «Oyanış», который французская пресса назвала «прорывом в современной этнической культуре».

В феврале 2008 года, в Баку, группа собралась на студии после 4-х летнего перерыва, для записи очередного студийного альбома «Əhatə Dairəsi Xaricində», который увидел свет в 2009 году.

Сотрудничество с другими музыкантами 
В 2005 году в Москве Теймур Надир совместно с бас-гитаристом Стасом Калашниковым создаёт группу KalashnikovBand, которая на данный момент является одним из самых интересных проектов российской фьюжн-сцены. Теймур привнёс в проект частицу азербайджанской народной музыки, а также написал для группы несколько авторских композиций. Группа сыграла множество концертов по всей России, её живые выступления неизменно проходят при полном аншлаге. Параллельно с работой в KalashnikovBand в феврале 2009 года Теймур Надир начал сотрудничать с легендарным российским джазовым музыкантом, саксофонистом Сергеем Летовым в проекте «Немое кино — Живая музыка», удостоенным в 2010 году Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства. Музыканты в процессе импровизаций создают удивительную музыкальную палитру на тему первого в истории мультипликационного фильма «Принц Ахмед», созданного в 1923—1926 гг. немецким художником и режиссёром Лоттой Райнингер.

В апреле 2010 года Теймур Надир записал совместный альбом с Рустамом Мамедовым «Varmı bir insan?» — основателем и экс-вокалистом известной азербайджанской рок-группы Unformal, а ныне вокалистом популярной московской группы «Пончо Панамас».

Сольная карьера 
В августе 2010 года Теймур Надир записал свою новую песню  и заявил, что начинает сольную деятельность, а также приступает к работе над первым сольным альбомом.

В качестве сопродюсера для работы над пластинкой Теймур пригласил своего старинного товарища, замечательного музыканта и звукоинженера Павла Булака. Также были привлечены к работе над альбомом коллеги Теймура: барабанщик Илья Липатов, известный джазовый саксофонист Сергей Летов, трубач Салман Абуев и другие.

Кроме того, музыкант заявил, что на большинство песен будут сняты видеоклипы.

Достижения, номинации и награды 
Является автором и исполнителем (в составе группы «ColDünya») композиции «Sehrbaz», которая получила широкую международную известность и вошла в 10-ку лучших иностранных хитов британской радиостанции BBC (1996 г.)

В составе группы «ColDünya» был номинирован на звание лучшего поп-артиста Азербайджана (2000 г., 4 место).

Теймур Надир (в составе группы «ColDünya») является Лауреатом Азербайджанской Национальной музыкальной Премии «Алтун Нар» за альбом «Məktub» (2002 г.).

В составе группы «ColDünya» и совместно с народным артистом Азербайджанской республики, лауреатом Премии ЮНЕСКО, певцом Алимом Гасымовым является Лауреатом Премии Французской Академии музыки за альбом «Oyanış» (2005 г.)

Дискография 
 «Nota Bene» (в составе группы «ColDünya») — 1996
 «Demo» (в составе группы «ColDünya») — 1999
 «Azerirock» (продюсер, совместно с «Open Society Institute Azerbaijan») — 2001
 «Məktub» (в составе группы «ColDünya») — 2002
 «Oyanış» (в составе группы «ColDünya» и совместно с народным артистом Азербайджанской республики, лауреатом Премии ЮНЕСКО, певцом Алимом Гасымовым) — 2003
 «Дети разных народов» (в составе группы «ColDünya», сборник) — 2005
 «Азирис Нуна» (в составе группы «ColDünya», музыка к художественному фильму, сборник) — 2005
 «Əhatə Dairəsi Xaricində» (в составе группы «ColDünya») — 2009
 «Varmı bir insan?» (совместно с Рустамом Мамедовым) — 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Теймур Надира
 Проект «Varmı bir insan?»

Рок-музыканты Азербайджана